Франк де Бур
 де Бур, Франк (род. 1970) — футболист, тренер
 де Бур, Франк Сипке (род. 1956) — информатик, профессор
 де Бур, Франк Рулоф (род. 1938) — физик, профессор